Spencer Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Spencer Island (Maryland)
 Spencer Island (New Hampshire)
 Spencer Island (Washington)

in Kanada:
 Spencer Island (Nunavut)

in Australien:
 Spencer Island (Torres-Strait-Inseln)

in der Antarktis:
 Spencer Island (Antarktika), Insel im Marshall-Archipel